

Storia 
Nome di sette regine dell'Egitto tolemaico:
 Cleopatra I Tea Epifane detta Sira (c. 212 a.C.-176 a.C.) – moglie di Tolomeo V
 Cleopatra II (185 a.C.-116 a.C.) – moglie e sorella di Tolomeo VI e Tolomeo VIII
 Cleopatra III (161 a.C.-101 a.C.) – seconda moglie di Tolomeo VIII
 Cleopatra IV (138/135 a.C.-112 a.C.) – moglie di Tolomeo IX e Antioco IX
 Cleopatra V Selene (131/130 a.C.-69 a.C.) – moglie di Tolomeo IX, Antioco VIII, Antioco IX e Antioco X
 Cleopatra VI Trifena (100/95 a.C.-57 a.C.) – sorella-moglie di Tolomeo XII
 Cleopatra VII Tea Filopatore (69 a.C.-30 a.C.) – ultima sovrana d'Egitto, celebre per le sue relazioni con Giulio Cesare e Marco Antonio

Altri personaggi storici 
 Cleopatra d'Armenia o del Ponto – figlia di Mitridate VI del Ponto e moglie di Tigrane II d'Armenia
 Cleopatra Berenice (Berenice III) – figlia del re d'Egitto Tolomeo IX e moglie di Tolomeo X e Tolomeo XI
 Cleopatra Euridice – settima moglie di Filippo II di Macedonia
 Cleopatra di Gerusalemme – moglie di Erode il Grande
 Cleopatra di Macedonia (c. 356 a.C.-308 a.C.) – figlia di Filippo II di Macedonia e di Olimpia d'Epiro, sorella di Alessandro Magno
 Cleopatra Selene II (Cleopatra VIII) (40 a.C. – 6) – figlia di Cleopatra VII e Marco Antonio
 Cleopatra Tea – figlia del re d'Egitto Tolomeo VI e sovrana seleucide attraverso i suoi tre matrimoni
 Cleopatra di Tebe – figlia di un prefetto in servizio a Tebe sotto Traiano nel II secolo; la mummia, rinvenuta presso Kūrma, è esposta al British Museum
 Cleopatra Trifena – figlia del re d'Egitto Tolomeo VIII e moglie del sovrano seleucide Antioco VIII

Astronomia 
 216 Kleopatra – asteroide della fascia principale
 Cleopatra – cratere situato sulla superficie di Venere.

Cinema 
 Cleopatra (Cléopâtre) – film di Georges Méliès (1899)
 Cleopatra (Cléopâtre) – film di Henri Andréani e Ferdinand Zecca (1910)
 Cleopatra – film di Charles L. Gaskill con Helen Gardner (1912)
 Cleopatra – film di J. Gordon Edwards con Theda Bara (1917)
 Cleopatra – film di Roy William Neill (1928)
 Cleopatra – film di Cecil B. De Mille con Claudette Colbert (1934)
 Cleopatra – film di Joseph L. Mankiewicz con Elizabeth Taylor (1963)

Mitologia 
 Cleopatra Alcione – personaggio della mitologia greca, moglie di Meleagro
 Cleopatra – personaggio della mitologia greca, figlia di Danao e di Polisso, una delle Danaidi
 Cleopatra – personaggio della mitologia greca, figlia di Borea e di Orizia
 Cleopatra – personaggio della mitologia greca, figlia di Troo e di Calliroe
 Cleopatra – personaggio della mitologia greca, una delle due vergini offerte dagli abitanti di Locride al santuario di Atena a Troia. L'altra fu Peribea

Musica 
 Cleopatra – gruppo musicale britannico
 Cleopatra – album dei The Lumineers del 2016
 Cleopatra – singolo di Samira Efendi del 2020

Navi 
  – fregata di quinta classe da 32 cannoni della Royal Navy, costruita nel 1779 e demolita nel 1814
  – fregata della Royal Navy di sesta classe da 26 cannoni costruita nel 1835 e demolita nel 1862
  – corvetta ad elica della Royal Navy costruita nel 1878 e convertita al servizio in porto dal 1905. Venne rinominata Defiance II nel 1922 e venduta per essere demolita nel 1931
  – incrociatore leggero della Royal Navy classe C costruito nel 1915 e demolito nel 1931 
  – incrociatore classe Dido della Royal Navy costruito nel 1940 e demolito nel 1958
  – fregata classe Leander della Royal Navy varata nel 1964 e venduta per essere demolita nel 1993

Altro 
 Cleopatra – nome proprio di persona italiano femminile
 Cleopatra – miniserie TV (1999)
 Cleopatra – romanzo di H. Rider Haggard del 1889
 Cleopatra – romanzo storico di  Colleen McCullough del 2007
 Cleopatra – dipinto di Artemisia Gentileschi
 Cleopatra – scultura di Charles Gauthier

Pagine correlate 
 Cléopâtre (disambigua)
 HMS Cleopatra